Heinrich Mylius ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Mylius (Mediziner) (1696–1721), deutscher Mediziner
 Heinrich Mylius (Kaufmann) (1769–1854), deutscher Kaufmann, Bankier und Mäzen 
 Heinrich Mylius (Revolutionär) (1813–1892), deutscher Revolutionär, Erfinder und Mundartdichter